Luchino Visconti (heer van Milaan)
 Luchino Visconti (regisseur)